Палач (фильм, 1963) — Испания, режиссёр Луис Гарсия Берланга;
 Палач (фильм, 1970) — Великобритания;
 Палач (фильм, 1989) — Австралия, режиссёр Марк Голдблат;
 Палач (фильм, 1990) — СССР, режиссёр Виктор Сергеев;
 Палач (фильм, 2001) — США, режиссёр Кен Джиротти;
 Палач (фильм, 2005) — Великобритания, режиссёр Саймон Эби;
 Палач (фильм, 2006) — Россия, режиссёр Сергей Белошников;
 Палач (телесериал, 2014) — российский телесериал Вячеслава Никифорова.